Аслудди́н Ума́ров (1 августа 1972 года, Казахская ССР, СССР) — чеченский боксёр-профессионал, двукратный чемпион Северной Америки в полутяжёлом весе по версии WBO.

Биография 
Родился 1 августа 1972 года в Казахстане. Выступал за команду Казахстана в категории до 75 кг.

В 1992—1998 годах выступал на профессиональном ринге США, провёл на 25 боев, одержал 18 побед, из них 17 нокаутом, потерпел 6 поражений, один бой закончил вничью. В 1995 году дважды защитил титул чемпиона Северной Америки в полутяжёлом весе по версии WBO. В 1996 году в Германии потерпел поражение в бою за звание чемпиона мира от поляка Дариуша Михальчевского.

Результаты в любительском боксе 
 Чемпион СССР 1990 года среди юниоров;
 Серебряный призёр первенства Европы 1990 года среди юниоров в Чехословакии;
 Серебряный призёр первенства мира 1990 года среди юниоров в Перу.

Профессиональные бои

Литература

Ссылки 
 
 

Боксёры СССР
Боксёры Чечни
Боксёры 1990-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории